Ca n'Oller (Cassà de la Selva), casa de Cassà de la Selva
 Ca n'Oller (Flaçà), casa de Flaçà
 Ca n'Oller (Sant Celoni), casa de Sant Celoni
 Ca n'Oller de la Guàrdia, casa del Bruc
 Ca n'Oller de Ridorta, casa de Brunyola
 Ca n'Oller dels Tarongers, casal de Gelida